

Portugal 
Mosteiro dos Jerónimos — cuja igreja se chama Igreja de Santa Maria de Belém; em Lisboa
Igreja de Nossa Senhora de Belém (Rio de Mouro) — no concelho de Sintra

Outros países 
Igreja de Nossa Senhora de Belém (Dongri) — nos subúrbios norte de Bombaim, Índia

Desambiguações de templos